Portulan ou carte-portulan (de l'italien portolano) sorte de carte de navigation

Personnalités 

 Gérard Portolan joueur de rugby à XV français
 Claude Portolan joueur de rugby à XV français